Беляйково — название населённых пунктов.

Россия 
 Беляйково — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Беляйково — село в Вачском районе Нижегородской области.